Челва — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Челва — посёлок в Добрянка Пермского края.
 Челва — деревня в Карагайском районе Пермского края.

Реки 
 Челва — река в Пермском крае. 
 Чёлва — река в Пермском крае, Коми, приток Камы. 
 Чельва — река в Пермском крае, приток Нердвы.